Un centro diurno è una struttura assistenziale, rivolta a determinate tipologie di utenti. Può riferirsi a:
 Centro diurno per anziani – struttura che offre servizi alle persone della terza età
 Centro diurno per disabili – struttura che accoglie soggetti disabili tra i 18 e i 65 anni
 Centro diurno psichiatrico – struttura con funzioni terapeutico-riabilitative per pazienti psichiatrici